Words — дебютный альбом французского певца Ф. Р. Дэвида, выпущенный в 1982 году на лейбле .

Заглавный трек пластинки «Words» сумел достичь второго места в британских чартах и первого места в испанских чартах.

В 2020 году альбом переиздан в рамках бокс-сета Words & Melodies с добавлением большого количества дополнительных треков.

Список композиций 
 «Words» (Robert Fitoussi) — 3:31
 «Someone to Love» (Fitoussi/Daniel Darras/Richelle Dassin) — 3:28
 «Take Me Back» (Fitoussi/Darras) — 3:51
 «Pick Up the Phone» (Fitoussi/Denis Pepin/Dassin) — 4:00
 «Music» (Frédéric Leibovitz/Darras/Sam Choueka) — 3:15
 «Rocker Blues» (Fitoussi/Dassin) — 3:33
 «Givin' It Up» (Fitoussi/Pepin) — 3:17
 «He» (Fitoussi/Pepin/Dassin) — 3:18
 «Porcelain Eyes» (Darras/Fitoussi) — 2:38
 «Can’t Get Enough» (Fitoussi/Pepin/Dassin) — 3:58

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1982 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Франции
Поп-альбомы
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Carrere Records